Legende:
Die Hallensaison 2017/18 begann am 1. Dezember 2017 und endete am 4. Februar 2018. Die Doppelendrunde der Damen und Herren fand am 3. und 4. Februar 2018 in der SCHARRena in Stuttgart statt. Meister wurde der UHC Hamburg.

Hauptrunde

Endrunde 
In den jährlich wechselnden Viertelfinal-Paarungen traten 2018 Nord gegen Süd und Ost gegen West an. Die Endrunde der letzten Vier fand am 3. und 4. Februar 2018 zusammen mit den Damen in der SCHARRena in Stuttgart statt.

Aufstieg 
Die Gruppensieger der 2. Bundesliga steigen in die 1. Bundesliga auf. Dies waren in der Saison 2017/18: Der DTV Hannover (Nord), der HTC Stuttgarter Kickers (Süd), der Berliner SC (Ost) und Kölner HTC Blau-Weiss (West).

Weblinks 
 Offizielle Website des Deutschen Hockey-Bundes
 Gesamter Spielplan
 Spielplan der Endrunde

Einzelnachweise 

2018
Hockey 2017
Hockey 2018